Эгрессив — типологически редкий пространственный падеж, обозначающий начальную точку движения или начало действия (наступления состояния). Также может обозначаться как «отдалительный падеж», «делатив», аддитив III. Эгрессив встречается в некоторых уральских языках (вепсском, коми, удмуртском).

Эгрессив в вепсском языке 
В вепсском языке показателями эгрессива являются -nnopäi в единственном числе и -dennopäi — во множественном. При этом падежный показатель множественного числа считается самым длинным среди падежных показателей.

Примеры:

 nadonnopäi «от невестки» (от nado «невестка»);
 mecannopäi «из лесу» (от mec «лес»);
 mecoidennopäi «из лесов» (от mec «лес»).

Примечания 

Падеж